Austria:
 Ottenthal – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Mistelbach

Osoby:
 Elmar Ottenthal – austriacki reżyser
 Emil von Ottenthal – austriacki historyk